În Grupa A de la Cupa Confederațiilor FIFA 2009 jocul s-a terminat la data de 20 iunie. Pe primul loc a fost Spania și pe al doilea Africa de Sud, cele două echipe care aveau să joace finala mică.

Africa de Sud v Irak

Noua Zeelandă v Spania

Spania v Irak

Africa de Sud v Noua Zeelandă

Irak v Noua Zeelandă 

This match saw Noua Zeelandă secure its first point in a World Cup or Confederations Cup match, in its twelfth attempt.

Spania v Africa de Sud

Legături externe 

 Site oficial
  Official Documents and Match Documents 

A